

Toponyme 
Chomedey peut désigner :
 Chomedey, un quartier de la ville de Laval, au Québec, au Canada ;
 Chomedey, une circonscription électorale provinciale du Québec située dans la région de Laval.

Patronyme 

 Paul de Chomedey de Maisonneuve (1612-1676), un officier français et l'un des fondateurs, avec Jeanne Mance, de la ville de Montréal ainsi que son premier gouverneur.